«DNA» (стилизовано как «DNA.») — песня американского хип-хоп-артиста и автора-исполнителя Кендрика Ламара, чей видеоклип вышел 18 апреля 2017 года в качестве второго сингла с его 4-го студийного альбома DAMN. (2017). Песня достигла позиции № 18 в английском хит-параде UK Singles Chart. В клипе снялся известный американский актёр Дон Чидл.

История 
«DNA» достиг позиции № 18 в британском хит-параде музыки UK Singles Chart.
Песня получила положительные отзывы музыкальных критиков: Vice, Entertainment Weekly, The Telegraph.

Музыкальное видео 
Клип вышел 18 апреля 2017 года. Режиссёры Nabil и The Little Homies. В клипе снялся известный американский актёр Дон Чидл. Ещё до своего релиза видео получило положительную оценку критиков.

Чарты

Еженедельные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 
 

Синглы Interscope Records
Песни 2017 года
Синглы Aftermath Entertainment
Песни Кендрика Ламара
Песни, спродюсированные Mike Will Made It